Naankijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Naankijärvi, Norrbotten, sjö i Pajala kommun,  (3,06 km²)
Naankijärvi, Lappland, sjö i Kiruna kommun,  (1,56 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn